Jardim Quebec é um bairro localizado entre as zonas oeste e central do município paranaense de Londrina . Neste bairro está localizada a faculdade Unifil e o Instituto Federal de Educação do Paraná, além de um comércio forte, nas áreas de educação (Colégio Universitário, Escola Santa Maria), gastronomia e decoração, situado principalmente na Avenida Maringá, além das Igrejas Nossa Senhora Auxiliadora e Presbiteriana Central de Londrina. Destaca-se também no bairro o Vale do Córrego da Água Fresca, área de preservação ambiental situada no coração no bairro, e o Londrina Country Club.

Principais Vias

 Av. Joubert de Carvalho
 Av. Juscelino Kubitschek
 Av. Maringá
 Av. Tiradentes
 Pç. Horace Wells
 R. Fernando de Noronha
 R. Goiás
 R. Humaitá
 R. João XXIII
 R. Jonatas Serrano
 R. Nevada
 R. Professor Joaquim de Matos Barreto
 R. Raja Gabaglia

Subdivisões

 Conjunto Residencial Margens do Igapó
 Jardim Alvorada
 Jardim Arthur G. dos Santos
 Jardim Baldan
 Jardim Country Club
 Jardim das Araucárias
 Jardim do Norte
 Jardim Dom Bosco
 Jardim Iguaçu
 Jardim Kennedy I
 Jardim Kennedy II
 Jardim Leonardo da Vinci
 Jardim Lima Azevedo
 Jardim Londrina
 Jardim Los Angeles I
 Jardim Los Angeles II
 Jardim Montreal
 Jardim Palermo
 Jardim Quebec
 Jardim Quebequinho
 Jardim Santo Antônio
 Vila Amaral
 Vila Aurora
 Vila Barbeta
 Vila Bilha
 Vila Simões
 Vila Vitória

Q